Arzano ist der Name zweier Gemeinden:

 Arzano (Finistère) in der Bretagne, Frankreich
 Arzano (Kampanien) in Kampanien, Italien